Charqueadas (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Charqueadas (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo